multi-grade, een aanduiding voor oliesoorten die het hele jaar (zomer en winter) bruikbaar zijn
 multi-paradigmaprogrammeertaal,  een programmeertaal waarbij er verschillende complementaire programmeertechnieken en -concepten door elkaar kunnen worden gebruikt
 Rudge Multi, een versnellingsbak
 multi-level marketing, een zakenmodel (en:business model) waarbij diensten of producten verkocht worden door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs
 Multi-Man, een fictioneel karakter van DC Comics 
 multimiljonair, een rijk persoon
 multilineair, is (in de wiskunde) een afbeelding van meer veranderlijken multilineair als de afbeelding lineair is in elk van de veranderlijken
 multi (rap), een afkorting van multisyllable (rhymes) dat wil zeggen: meer lettergrepen-rijmend
 multikabel (geluidstechniek), voorkomt warboel aan kabels
 Multicycle, een fietsmerk
 Multi (supermarkt), een (voormalige) supermarktketen
 multivitaminepreparaat, een voedingssupplement
 multiversum, het heelalmodel van eeuwige inflatie van Andrei Linde
 multi-alphastrategie, actieve beleggingsstrategie van vermogensbeheerders